Antonio Duni (1700-1766) – compositore italiano, fratello maggiore del compositore Egidio e del giurista e filosofo Emanuele
 Egidio Romualdo Duni (1708-1775) – compositore italiano
 Elina Duni (1981) – cantante e compositrice jazz svizzera di origine albanese
 Emanuele Duni (1714-1781) – giurista e filosofo italiano
 Giovanni Duni (1939) – giurista e professore universitario italiano

Altro
 Cineteatro Duni – teatro di Matera, intitolato al compositore Egidio Romualdo Duni
 Conservatorio Egidio Romualdo Duni – conservatorio di Matera
 Liceo ginnasio statale Emanuele Duni – liceo classico di Matera